Juan Ríos ist der Name folgender Personen:

* Juan Antonio Ríos Morales (1888–1946), chilenischer Staatspräsident 1942 bis 1946
 Juan Oscar Ríos (* 1966), puerto-ricanischer Tennisspieler